Le , Bonaparte ordonne la création de deux flottilles nationales basées à Dunkerque et Cherbourg à l'échéance du  vendémiaire an XV (). Ces flottilles sont un ensemble de petits bâtiments spécialisés : péniches, chaloupes canonnières, corvettes et prames…  

Ces navires sont dotés de fonds plats pour accoster directement sur le sable. Peu maniables, ils peuvent cependant être pilotés à la voile comme à l’aviron.

Leur construction s'inscrit concrètement dans un projet d'invasion de l'Angleterre voulu par Bonaparte.

Les flottilles doivent avoir la capacité de transporter une armée de 100 000 hommes, bientôt portée à 150 000 ainsi que 500 canons. Le programme de constructions navales passe en trois mois de 310 bâtiments à 2 008. En complément, 500 à 600 bateaux de commerce ou de pêche doivent assurer le transport des non-combattants, des chevaux (environ 10 000) et des bagages.

Le 24 mai, Bonaparte nomme Pierre-Alexandre-Laurent Forfait inspecteur général de la Flottille nationale. Quelque 21 000 marins sont affectés à la flottille : un effectif considérable eu égard à la disette de la marine en personnels. Les ports de rassemblement de la flottille sont fixés du sud au nord : Étaples, Boulogne, Wimereux, Ambleteuse, Calais, Dunkerque et Ostende.

Notes et références

Liens externes 

Armée napoléonienne
Histoire de la Marine française